Дилором Гафурджановна Ташмухамедова (; род. в 1962 году) — спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2008—2015 годах.

Биография 
Родилась в Ташкентской области в семье служащего. По национальности узбечка.

В 1978 году окончила среднюю школу, а в 1984 году — Ташкентский государственный медицинский институт. Более десяти лет занималась научно-педагогической деятельностью в данном институте. В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию. Кандидат медицинских наук.

В 1994 году организовала частную фирму «Фармед». В 2003 году окончила факультет межгосударственных отношений и внешних экономических связей Академии государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан. Магистр международных отношений.

В 2001—2004 годах была депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В 2004 году избрана депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, член Комитета по международным делам и межпарламентским связям. В 2005 году избрана первым секретарем Политического совета Социал-демократической партии «Адолат» и руководителем парламентской фракции партии. В янв. 2008, согласно действующему законодательству, приостановила членство в партии.

В июле 2007 года избрана заместителем Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.

3 ноября 2007 года на съезде партии «Адолат» выдвинута кандидатом в президенты Узбекистана (первая женщина-кандидат за всю историю Республики).

С 23 января 2008 по 23 января 2015 — председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

В 2018 году назначена директором научно-практического исследовательского центра «Оила».

22 декабря 2019 года победила на выборах в Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.

Автор ряда научных работ в области медицины, а также статей, посвященных осуществлению общественно-политических реформ в стране, развитию многопартийности и демократических институтов, совершенствованию деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса, повышению роли женщин в жизни общества.

Семья 
Замужем. Супруг Р. Ташмухамедов — руководитель частного предприятия. Мать четверых детей.

Примечания 

Медики Узбекистана
Выпускники Ташкентского медицинского института
Кандидаты в президенты Узбекистана
Депутаты Ташкентского городского кенгаша